El Campeonato de Fútbol de la CAFA es el torneo de fútbol a nivel de selecciones nacionales de Asia Central organizado por la Federación de Fútbol de Asia Central (CAFA).

Historia 
Se planeó que la edición inaugural del torneo fuera disputada en Tashkent en octubre de 2018. Sin embargo, no se jugó.

Palmarés 
Aún no se han realizado ninguna edición ni están previstas.

Palmarés femenino

Títulos por país

Palmarés sub 23 femenino

Títulos por país

Véase también 
Campeonato CAFA Femenino

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Campeonato de la CAFA
Competiciones CAFA